Lord of the Dance est une expression anglaise signifiant , et qui peut faire référence à :
 Shiva, le danseur cosmique
 Lord of the Dance, un spectacle irlandais
 Lord of the Dance, hymne religieux populaire écrit en 1967 et repris notamment par les Dubliners.